

Sigle 
 Her o His Majesty's Ship (o Submarine) – Nave (o sottomarino) di Sua Maestà, per i natanti della Royal Navy e del Commonwealth

Codici 
 HMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Homeshore (Stati Uniti)
 HMS – codice vettore ICAO di Hemus Air
 hms – codice ISO 639-3 della lingua qiandong miao meridionale

Altro 
 Moschettone HMS o a pera
 Helmet mounted sight, sistema per il puntamento di bersaglio montato su caschi da piloti di aerei militari
In ambito tecnologico si fa riferimento ai Huawei Mobile Services, l'ecosistema di app e servizi pre-installato sugli smartphone Huawei

Note

Altri progetti